Miejscowości w Polsce:
 Sajna Mała
 Sajna Wielka

Rzeka w woj. warmińsko-mazurskim:
 Sajna (rzeka) – lewobrzeżny dopływ rzeki Guber

Zobacz też
 Saina – imię